Los términos activo o activa pueden referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

Lingüística
 a la voz activa, que expresa que la acción del verbo es ejecutada por el sujeto; 
 a un verbo activo, que designa a los verbos transitivos;
 a un caso activo, el caso nominativo, frente a los demás casos, llamados no activos; en vasco y en otras lenguas, el caso activo es un caso especial llamado también ergativo o agencial;

Economía
 en la contabilidad, al activo, un bien de una entidad que puede convertirse de manera directa en tesorería;
 al activo circulante o activo corriente;
 al activo no corriente o activo fijo;
 en finanzas, al activo, un título por el que su comprador adquiere el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del vendedor;
 al activo subyacente;
 al activo tóxico, los fondos de inversión de muy baja calidad que se crean a partir de hipotecas a personas con solvencia económica baja (respaldados por una vivienda cuyo precio real difiere bastante del especulativo);

Otros usos
 a un altavoz activo;
 en arquitectura bioclimática y solar, al sistema solar activo;
 en automóviles, a la suspensión activa;
 en gestión, al activo, todo bien o recurso con valor para una organización;
 en la sexualidad, al papel activoen una relación homosexualidad, por contraposición a pasivo; se aplica coloquialmente, sobre todo a la homosexualidad masculina; 
 en electricidad, a la potencia activa, la que está consumiendo el sistema de manera útil;
 en electrónica, al filtro activo;
 en una enzima, al sitio activo o centro, la zona de la enzima a la que se une el sustrato para ser catalizado;
 en fisiología, al transporte activo;
 en la tecnología del láser, a un medio activo;
 en pedagogía, a la metodología activa;
 en sistemas electorales, al sufragio activo;
 en el turismo, al turismo activo;
 en las ciencias de la salud, al activo, un tipo de sustancia adictiva.

Enlaces externos